Hidrocele testicular, que é um acúmulo de fluido no interior da túnica vaginal, membrana que recobre o testículo.
 Hidrocele congênita
 Hidrocele de Dupuytren
 Hidrocele funicular ou "encistada".
 Hidrocele colli ou Hidrocele cervical, Hidrocele do pescoço.
 Hidrocele de Nuck, ou Hidrocele feminae, Hidrocele muliebris
 Hidrocele espinhal

Desambiguação